A Girl like You – singolo di Cliff Richard e dei The Shadows del 1961
 A Girl like You – singolo degli Smithereens del 1989
 A Girl like You – singolo di Edwyn Collins del 1994
 A Girl like You – singolo di Dallas Smith del 2014